Slag bij Poitiers (732), slag tussen de Franken en de Moren op 25 oktober 732
 Slag bij Poitiers (1356), slag gedurende de Honderdjarige Oorlog op 19 september 1356 (ook bekend als de Slag van Maupertuis)